Mohelnice est un toponyme qui peut désigner :

Mohelnice, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Mohelnice, une ville du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Mohelnice nad Jizerou, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie